Weigt ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Weigt (* 1957), deutsche Leichtathletin
 Ernst Weigt (1907–2004), deutscher Geograph
 Horst Weigt (1924–1989), deutscher Parteifunktionär (SED)
 Jörg Weigt (* 1959), Bürgermeister von Overath und Kommunalpolitiker der SPD
 Jürgen Weigt (* 1957), deutscher Offizier
 Peter Weigt (* 1948), deutscher Leichtathlet
 Thomas Weigt (1958–2016), deutscher Journalist und Hörfunkmoderator

Siehe auch:
 Weight